A 2023-as Super Formula szezon a 37. szezonja lesz a legmagasabb szintű japán Formula-sorozatnak, illetve a tizenegyedik Super Formula név alatt. A szezon április 7-én kezdődik a Fujiban és október 29-én fejeződik be Szuzukában.

Csapatok és versenyzők

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Super Formula honlapja

Super Formula
Autóversenyzés Japánban